Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2018 года в форматах рапид и блиц проходил с 20 по 21 октября в Нетании (Израиль) по швейцарской системе в 9 раундов. Одновременно проводился этап Кубка мира и чемпионат Европы среди женщин. Организаторы соревнований: EDC и FMJD. Арбитр — Михаил Шабшай.

Итоговое положение

Рапид 
Контроль времени — 15 минут + 5 секунд за ход.

Блиц 
Контроль времени — 5 минут + 3 секунды за ход.

GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖДCMF — кандидат в мастера ФМЖД

Примечания

Ссылки 
 Результаты рапида
 Результаты блица

Октябрь 2018 года
2018 год в шашках
Шашки

Шашки
Международные соревнования по шашкам в Израиле
Шашки
Чемпионаты Европы в Израиле